Preliminariile UEFA Europa League 2014-2015 s-au jucat între 3 iulie și 28 august 2014, pentru a decide 31 din cele 48 de locuri din faza grupelor.

Toate orele sunt în CEST (UTC+2).

Datele rundelor și tragerilor la sorți
Toate tragerile la sorți au avut loc la sediul UEFA din Nyon, Elveția.

Meciurile din calificări, grupe și fazele eliminatorii se pot muta în zilele de marți sau miercuri, din cauza conflictelor de programare.

Echipele
Un total de 170 de echipe au participat în calificări și play-off (inclusiv 15 perdante din turul trei preliminar al Ligii Campionilor care vor intra în runda play-off). Cele 31 de câștigătoare din runda play-off au accedat în faza grupelor alăturându-se celor 7 echipe calificate automat și celor 10 perdante din Play-off-ul Ligii Campionilor.

Mai jos sunt echipele participante (cu coeficienții lor UEFA de club), grupate după runda de debut.

Note

Primul tur preliminar

Distribuție
Un total de 78 de echipe au jucat în primul tur preliminar. Tragerea la sorți pentru primul și al doilea tur preliminar a avut loc pe 23 iunie 2014.

Meciuri
Prima manșă s-a jucat pe 1 și 3 iulie, iar manșa secundă pe 8 și 10 iulie 2014.

|}

Note

Prima manșă

Manșa secundă

Linfield a câștigat la general cu 3–2.

Șahtior Karagandy a câștigat la general cu 6–1.

Astana a câștigat la general cu 6–1.

RNK Split a câștigat la general cu 3–1.

2–2 la general. Laçi a câștigat după loviturile de departajare.

Víkingur a câștigat la general cu 3–2.

Crusaders a câștigat la general cu 5–2.

Budućnost Podgorica a câștigat la general cu 5–1.

Željezničar a câștigat la general cu 1–0.

4–4 la general. Sillamäe Kalev a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Inter Baku a câștigat la general cu 6–3.

Čukarički a câștigat la general cu 4–0.

Cihura Sacihere a câștigat la general cu 4–1.

Atlantas a câștigat la general cu 3–2.

Nõmme Kalju a câștigat la general cu 3–2.

Rosenborg a câștigat la general cu 6–0.

Haugesund a câștigat la general cu 3–2.

Aberdeen a câștigat la general cu 8–0.

4–4 la general. Flamurtari Vlorë a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Zimbru Chișinău a câștigat la general cu 3–2.

Brommapojkarna a câștigat la general cu 3–2.

Tromsø a câștigat la general cu 13–1.

IFK Göteborg a câștigat la general cu 2–0.

Spartak Trnava a câștigat la general cu 9–2.

Diósgyőr a câștigat la general cu 6–2.

Kairat a câștigat la general cu 1–0.

Derry City a câștigat la general cu 9–0.

Stjarnan a câștigat la general cu 8–0.

Vaduz a câștigat la general cu 4–0.

MYPA a câștigat la general cu 1–0.

Sligo Rovers a câștigat la general cu 4–0.

Koper a câștigat la general cu 9–0.

Široki Brijeg a câștigat la general cu 5–0.

Botev Plovdiv a câștigat la general cu 6–0.

Ferencváros a câștigat la general cu 3–2.

Metalurg Skopje a câștigat la general cu 5–0.

Dundalk a câștigat la general cu 5–1.

FH a câștigat la general cu 6–2.

Litex Loveci a câștigat la general cu 3–0.

Note

Turul doi preliminar

Distribuție
Un total de 80 de echipe au jucat în turul doi preliminar: 41 de echipe au intrat în competiție în această rundă, iar celelalte 39 sunt câștigătoarele din primul tur preliminar. 

Note

Meciurile
Prima manșă s-a jucat pe 17 iulie, iar manșa secundă secundă pe 24 iulie 2014.

|}

Note

Prima manșă

Manșa secundă

2–2 la general. Metalurg Skopje a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Șahtior Karagandy a câștigat la general cu 3–0.

RNK Split a câștigat la general cu 2–1.

Dinamo Minsk a câștigat la general cu 3–0.

Omonia a câștigat la general cu 2–0.

Sarajevo a câștigat la general cu 3–2.

Krasnodar a câștigat la general cu 9–0.

1–1 la general. Elfsborg a câștigat după loviturile de departajare.

IFK Göteborg a câștigat la general cu 3–1.

Lech Poznań a câștigat la general cu 3–1.

Slovan Liberec a câștigat la general cu 4–0.

Víkingur a câștigat la general cu 2–1.

Petrolul Ploiești a câștigat la general cu 5–1.

Grödig a câștigat la general cu 5–2.

0–0 la general. Cihura Sacihere a câștigat după loviturile de departajare.

AIK a câștigat la general cu 2–1.

1–1 la general. Zimbru Chișinău a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Șahtior Soligorsk a câștigat la general cu 6–1.

Ruch Chorzów a câștigat la general cu 3–2.

Astana a câștigat la general cu 3–1.

Esbjerg a câștigat la general cu 2–1.

Spartak Trnava a câștigat la general cu 3–0.

Aberdeen a câștigat la general cu 2–1.

Zorya Luhansk a câștigat la general cu 5–1.

Rosenborg a câștigat la general cu 4–3.

Zulte Waregem a câștigat la general cu 5–2.

Trenčín a câștigat la general cu 4–3.

Asteras Tripoli a câștigat la general cu 5–3.

Hajduk Split a câștigat la general cu 3–2.

Molde a câștigat la general cu 5–2.

CFR Cluj a câștigat la general cu 1–0.

Neftchi Baku a câștigat la general cu 3–2.

Rijeka a câștigat la general cu 3–1.

Mladá Boleslav a câștigat la general cu 6–1.

Diósgyőr a câștigat la general cu 3–2.

Brommapojkarna a câștigat la general cu 5–1.

2–2 la general. St. Johnstone a câștigat după loviturile de departajare.

St. Pölten a câștigat la general cu 3–2.

FH a câștigat la general cu 3–1.

Stjarnan a câștigat la general cu 5–4.

Notes

Turul trei preliminar

Distribuție
Un total de 58 de echipe au jucat în turul 3 preliminar: 18 dintre care au intră direct în această rundă și 40 de câștigătoare din turul doi preliminar. Tragerea la sorți a avut loc pe 18 iulie 2014.

Note

Meciurile
Prima manșă s-a jucat pe 31 iulie 2014, iar manșa secundă pe 7 august 2014.

|}

Note

Prima manșă

Note

Manșa secundă

Young Boys a câștigat la general cu 3–0.

RNK Split a câștigat la general cu 2–0.

Krasnodar a câștigat la general cu 8–1.

Zorya Luhansk a câștigat la general cu 3–2.

Astra Giurgiu a câștigat la general cu 6–2.

2–2 la general. Ruch Chorzów a câștigat datorită golurilor din deplasare.

1–1 la general. Karabükspor a câștigat datorită golurilor din deplasare.

PSV a câștigat la general cu 4–2.

Stjarnan a câștigat la general cu 1–0.

Astana a câștigat la general cu 4–1.

Șahtior Soligorsk a câștigat la general cu 7–4.

Dinamo Moscova a câștigat la general cu 3–2.

Neftchi Baku a câștigat la general cu 3–2.

Spartak Trnava a câștigat la general cu 3–2.

Dinamo Minsk a câștigat la general cu 3–0.

Hajduk Split a câștigat la general cu 5–4.

Sarajevo a câștigat la general cu 4–3.

Petrolul Ploiești a câștigat la general cu 5–2.

Club Brugge a câștigat la general cu 5–0.

Asteras Tripoli a câștigat la general cu 3–2.

Lyon a câștigat la general cu 6–2.

Hull City a câștigat la general cu 2–1.

Torino a câștigat la general cu 7–0.

Elfsborg a câștigat la general cu 5–3.

Omonia a câștigat la general cu 4–0.

Real Sociedad a câștigat la general cu 5–2.

Rio Ave a câștigat la general cu 1–0.

2–2 la general. Zimbru Chișinău a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Rijeka a câștigat la general cu 9–1.

Note

Play-off

Distribuție
Un total de 62 de echipe au jucat în play-off: 18 echipe care au intrat direct în această rundă, cei 29 de câștigători ai turului 3 preliminar și cei 15 perdanți din turul 3 al Ligii Campionilor 2014–15. Tragerea la sorți a avut loc pe 8 august 2014. (Notă: Poziția pentru fiecare echipă a fost aleasă de UEFA pentru ca fiecare grupă să conțină câte 12 echipe.)

Note

Meciurile
Prima manșă s-a jucat pe 20 și 21 august, iar manșa secundă se va juca pe 28 august 2014.

|}

Note

Prima manșă

Note

Manșa secundă

Apollon Limassol a câștigat la general cu 5–2.

Dinamo Moscova a câștigat la general cu 4–3.

Partizan a câștigat la general cu 5–3.

Metalist Harkiv a câștigat la general cu 1–0.

Krasnodar a câștigat la general cu 3–1.

PAOK a câștigat la general cu 4–1.

2–2 la general. Astra Giurgiu a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Dnipro Dnipropetrovsk a câștigat la general cu 2–1.

Trabzonspor a câștigat la general cu 2–0.

PSV Eindhoven a câștigat la general cu 3–0.

Rijeka a câștigat la general cu 4–0.

3–3 la general. Asteras Tripoli a câștigat datorită golurilor din deplasare.

1–1 la general. Qarabağ a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Panathinaikos a câștigat la general cu 6–2.

Feyenoord a câștigat la general cu 5–4.

Young Boys a câștigat la general cu 3–1.

Sparta Praga a câștigat la general cu 4–2.

Zürich a câștigat la general cu 4–2.

HJK a câștigat la general cu 5–4.

Torino a câștigat la general cu 1–0.

1–1 la general. Saint-Étienne a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Borussia Mönchengladbach a câștigat la general cu 10–2.

Villarreal a câștigat la general cu 7–0.

Tottenham Hotspur a câștigat la general cu 5–1.

Dinamo Minsk a câștigat la general cu 5–2.

2–2 la general. Lokeren a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Internazionale a câștigat la general cu 9–0.

Dinamo Zagreb a câștigat la general cu 5–2.

Legia Varșovia a câștigat la general cu 3–0.

Club Brugge a câștigat la general cu 3–1.

2–2 la general. Rio Ave a câștigat datorită golurilor din deplasare.

Note

Referințe

Legături externe
UEFA Europa League (official website)

UEFA Europa League 2014-2015